Dupont oder Du Pont ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Dupont (Indiana), im Jefferson County
 Dupont (Louisiana), im Pointe Coupee Parish
 Dupont (Ohio), im Putnam County
 Dupont (Pennsylvania), im Luzerne County
 DuPont (Washington), im Pierce County
 Dupont (Town), im Waupaca County, Wisconsin
 Du Pont (Georgia), im Clinch County

Dupont steht für:
 Dupont (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Du Pont (Familie), amerikanische Familie
 Dupont (Band), schwedische Band 
 Dupont (Toronto Subway), U-Bahn-Station in Toronto, Kanada
 Dupont Circle, Platz in Washington, D.C.
 Monsieur Dupont, französische Entsprechung zu Otto Normalverbraucher
 Dupont et Dupond, Originalnamen der Comicfiguren Schultze und Schulze, siehe Tim und Struppi #Schulze und Schultze

Unternehmen:
 E. I. du Pont de Nemours and Company, US-amerikanischer Chemiekonzern (1802 bis 2017)
 DuPont de Nemours, US-amerikanischer Chemiekonzern (ab 2019)
 S.T. Dupont, französischer Luxusartikelhersteller
 Du Pont Motors, US-amerikanischer Automobilhersteller